Frank White, Francis White
 Francis S. White, Frank White (1847–1922) – amerykański polityk, senator z Alabamy
 Francis White (1892–1961) – amerykański dyplomata, ambasador
 Frank White (1911–1985) – angielski piłkarz
 Frank D. White (1933–2003) – amerykański polityk, gubernator Arkansas
 Frank White (ur. 1949) – brytyjski biskup anglikański
 Frank White (ur. 1950) – amerykański baseballista
 Francis White, Eg White (ur. 1966) – brytyjski muzyk
 Frank White (ur. 1978) – brytyjski polityk